Владислав Мустафін (* 1995) — узбецький плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Мустафін Володимир Андрійович — генерал-губернатор Одеси, генерал Української Держави
 Габіден Мустафін (1902—1985) — казахський радянський письменник, громадський діяч, член-кореспондент АН Казахської РСР, член ЦК КП Казахстану.
 Мустафін Олексій Рафаїлович — український журналіст та політик
 Мустафін Михайло Андрійович (15 листопада 1916 — 9 квітня 1987) — командир ланки 165-го гвардійського штурмового авіаційного Червонопрапорного полку, гвардії старший лейтенант, Герой Радянського Союзу

Мустафіна 
 Мустафіна Алія Фаргатівна (1994) — російська гімнастка.
 Бекзат Мустафіна (1983) — казахська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії.
 Мустафіна Фатіма Хамідівна (1913—1998) — педагог, партійний і державний діяч, кандидат філософських наук, заслужений учитель школи РРФСР, Перший секретар Башкирського обкому ВЛКСМ (1936—1944), завідувачка відділу науки і навчальних закладів Башкирського обкому КПРС (1951—1955), міністр освіти БАССР (1955—1971).

Татарські прізвища